SUP:

 SUP Media — российская медийная компания.
 Сапсёрфинг (от  — standup paddleboarding) — водный вид спорта, представляющий собой греблю веслом, стоя на доске.
 Издательство Стэнфордского университета (от )